

Pessoas
John Tyndall
Efeito Tyndall

Localidades
Tyndall AFB
Tyndall (Dakota do Sul)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos